Clit de Milet (en llatí Clytus, en grec antic Κλύτος ὁ Μιλήσιος) fou un filòsof grec deixeble d'Aristòtil que va escriure un llibre sobre la història de la ciutat de Milet que menciona Ateneu de Nàucratis en dos passatges, i en un l'anomena Κλεῖτος, però sens dubte es refereix a la mateixa persona. A la seva obra fa referència a Tales de Milet.

Referències 

Filòsofs de la Grècia hel·lenística
Filòsofs peripatètics
Filòsofs milesis
Filòsofs grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors milesis
Escriptors de la Grècia hel·lenística
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor